gmina Przerośl – gmina wiejska, powiat suwalski, woj. podlaskie
dawne gminy:
 gmina Przerośl – dawna gmina wiejska, powiat nadwórniański, woj. stanisławowskie